Shadwell, un quartiere di Londra, Gran Bretagna
 Shadwell (Virginia), un census-designated place situato vicino a Charlottesville, nello stato della Virginia, USA. Il luogo è stato reso celebre per aver dato i natali a Thomas Jefferson;
 USS Shadwell (LSD-15), Landing ship dock statunitense
 Thomas Shadwell, drammaturgo britannico